81 км — путевой пост Конотопской дирекции Юго-Западной железной дороги на линии Бахмач — Новобелицкая, расположенный юго-восточнее села Филоновка.

История 
Путевой пост был открыт на ж/д линии Бахмач—Новобелицкая Юго-Западной железной дороги. На топографической карте n-36-135 по состоянию местности на 1986 год обозначен.

Общие сведения 
Путевой пост расположен на межстанционном перегоне «Низковка — Лютовка» в месте схождения двух путей (со стороны Низковка) в один путь (со стороны Лютовка). Расположен пост электрической централизации.

Пассажирское сообщение 
Пассажирское сообщение отсутствует, хотя путевой пост указан на карте маршрута поезда пригородного сообщения Бахмач — Сновск №№ 6501/6502/6503/6504 (с 11.07.2020 года)

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 

Железнодорожные станции по алфавиту
Станции Юго-Западной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Черниговской области